Crappie steht für zwei Arten der nordamerikanischen Fischgattung Pomoxis aus der Familie der Sonnenbarsche:
 Black Crappie, siehe Schwarzflecken-Sonnenbarsch
 White Crappie, siehe Pomoxis annularis